Shilipu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongchuan (ort), Shaanxi, 
 Shilipu (socken i Kina, Henan), 
 Shilipu Xiang (socken i Kina), Hebei, 
 Shilipu (socken i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar